Филип Филиповић се може односити на:

 Филип Филиповић (политичар);
 Филип Филиповић (ватерполиста)
 Филип Филиповић (играч америчког фудбала).